Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen Fußball-Bundesliga 2018/19.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Europa-League-Playoff,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Europa-League-Playoff,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Europa-League-Playoff,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Europa-League-Playoff,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Europa-League-Playoff,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19 ohne Europa-League-Playoff,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Red Bull Salzburg 
Trainer: 
Kapitän: Andreas Ulmer (1–4, 7–28, 31–32), Stefan Lainer (5–6),  (29–30)

SK Sturm Graz 
Trainer:  (1–13), Günther Neukirchner (14), Roman Mählich (ab 15)
Kapitän: Stefan Hierländer (1–6, 9–11, 13–17, 21–29, 31–32), Lukas Spendlhofer (7–8, 12, 18–20, 30)

SK Rapid Wien 
Trainer: Goran Djuricin (1–9), Dietmar Kühbauer (ab 10)
Kapitän: Stefan Schwab (1–3, 5–19, 21–27, 29–31), Richard Strebinger (4, 20, 28), Maximilian Hofmann (32)

LASK 
Trainer: Oliver Glasner
Kapitän: Gernot Trauner (1–2, 4–12, 14–25, 27–31), Christian Ramsebner (3, 13, 26, 32)

FC Admira Wacker Mödling 
Trainer: Ernst Baumeister (1–12),  (ab 13)
Kapitän: Daniel Toth (1–2, 5–13, 16–17, 19–32), Stephan Zwierschitz (3, 14–15), Andreas Leitner (4, 18)

SV Mattersburg 
Trainer: Gerald Baumgartner (1–4), Markus Schmidt (5), Klaus Schmidt (ab 6)
Kapitän: Nedeljko Malic (1–7, 9–12, 15–17, 26–28, 31), Alois Höller (8, 14),  (13, 18–25, 29–30), Patrick Salomon (32)

FK Austria Wien 
Trainer:  (1–21), Robert Ibertsberger (ab 22)
Kapitän: Alexander Grünwald (1–11, 20–22, 25–26, 28–32), Florian Klein (12–19, 23–24, 27)

SCR Altach 
Trainer: Werner Grabherr (1–20), Wolfgang Luisser (21–22),  (ab 23)
Kapitän: Philipp Netzer (1–3, 19–27), Benedikt Zech (4–12, 16–18, 28–32), Martin Kobras (13–15)

Wolfsberger AC 
Trainer: Christian Ilzer
Kapitän: Michael Sollbauer (1–9, 11–16, 18–32), Michael Liendl (10, 17)

SKN St. Pölten 
Trainer: Dietmar Kühbauer (1–9),  (10),  (ab 11)
Kapitän: Christoph Riegler (1–32)

FC Wacker Innsbruck 
Trainer: Karl Daxbacher (1–20), Thomas Grumser (ab 21)
Kapitän: Roman Kerschbaum (1–2, 8–12, 21, 23–24, 26–32), Christoph Freitag (3–7, 13–15, 22, 25), Matthias Maak (16, 19),  (17–18, 20)

TSV Hartberg 
Trainer: Markus Schopp
Kapitän: Siegfried Rasswalder (1–6, 9–13, 15–23, 25–27, 30–32), Christoph Kröpfl (7, 14, 24), Dario Tadić (8), Thomas Rotter (28–29)

Anmerkungen 

2018/19
Bundesliga 2018/19
Bundesliga 2018/19
Kaderliste